Провинция Сарагоса () входит в автономное сообщество Арагон и включает в себя 293 муниципалитета. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Сарагосы также объединены в 17 комарок: Аранда, Бахо-Арагон-Каспе, Бахо-Синка, Вальдехалон, Кампо-де-Бельчите, Кампо-де-Борха, Кампо-де-Дарока, Кампо-де-Кариньена, Комунидад-де-Калатаюд, Монегрос, Ойя-де-Уэска, Рибера-Альта-дель-Эбро, Рибера-Баха-дель-Эбро, Сентраль, Тарасона-и-эль-Монкайо, Хасетания и Синко-Вильяс.

Провинция Сарагоса занимает площадь в  км² и имеет население в  жителей (2020). Столица провинции — город Сарагоса, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения и самым большим по площади (973,78 км²). Самый же маленький — Синко-Оливас (2,12 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Сарагоса, их названия на испанском и арагонском языках, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2020 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Сарагоса указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Абанто
 2 — Асеред
 3 — Агон
 4 — Агварон
 5 — Агилон
 6 — Айнсон
 7 — Аладрен
 8 — Алагон
 9 — Аларба
 10 — Альберите-де-Сан-Хуан
 11 — Альбета
 12 — Альборхе
 13 — Алькала-де-Эбро
 14 — Алькала-де-Монкайо
 15 — Алькончель-де-Ариса
 16 — Альдеуэла-де-Льестос
 17 — Альфахарин
 18 — Альфамен
 19 — Альфорке
 20 — Альхама-де-Арагон
 21 — Альмочуэль
 22 — Альмонасид-де-ла-Куба
 23 — Альмонасид-де-ла-Сьерра
 24 — Альпартир
 25 — Амбель
 26 — Аненто
 27 — Аниньон
 28 — Аньон-де-Монкайо
 29 — Аранда-де-Монкайо
 30 — Арандига
 31 — Ардиса
 32 — Ариса
 33 — Артьеда
 34 — Асин
 35 — Атеа
 36 — Атека
 37 — Асуара
 38 — Бадулес
 39 — Багуэс
 40 — Балькончан
 41 — Барболес
 42 — Бардальур
 43 — Бельчите
 44 — Бельмонте-де-Грасиан
 45 — Бердехо
 46 — Берруэко
 47 — Бьель
 48 — Бихуэска
 49 — Биота
 50 — Бисимбре
 51 — Бокиньени
 52 — Бордальба
 53 — Борха
 54 — Боторрита
 55 — Бреа-де-Арагон
 56 — Бубьерка
 57 — Бухаралос
 58 — Бульбуэнте
 59 — Бурета
 60 — Кабаньяс-де-Эбро
 61 — Каболафуэнте
 62 — Кадрете
 63 — Калатаюд
 64 — Калаторао
 65 — Кальсена
 66 — Кальмарса
 67 — Кампильо-де-Арагон
 68 — Каренас
 69 — Кариньена
 70 — Каспе
 71 — Кастехон-де-Аларба
 72 — Кастехон-де-лас-Армас
 73 — Кастехон-де-Вальдехаса
 74 — Кастилискар
 75 — Сервера-де-ла-Каньяда
 76 — Серверуэла
 77 — Сетина
 78 — Чипрана
 79 — Чодес
 80 — Симбалья
 81 — Синко-Оливас
 82 — Кларес-де-Рибота
 83 — Кодо
 84 — Кодос
 85 — Контамина
 86 — Косуэнда
 87 — Куарте-де-Уэрва
 88 — Дарока
 89 — Эхеа-де-лос-Кабальерос
 90 — Эль-Бурго-де-Эбро
 91 — Эль-Бусте
 92 — Эль-Фраго
 93 — Эль-Фрасно
 94 — Эмбид-де-Ариса
 95 — Энсинакорба
 96 — Эпила
 97 — Эрла
 98 — Эскатрон
 99 — Фабара
 100 — Фарлете
 101 — Файон
 102 — Фигеруэлас
 103 — Фомбуэна
 104 — Фрескано
 105 — Фуэндехалон
 106 — Фуэндетодос
 107 — Фуэнтес-де-Эбро
 108 — Фуэнтес-де-Хилока
 109 — Гальоканта
 110 — Гальур
 111 — Хельса
 112 — Годохос
 113 — Готор
 114 — Грисель
 115 — Грисен
 116 — Эррера-де-лос-Наваррос
 117 — Ибдес
 118 — Ильуэка
 119 — Исуэрре
 120 — Хараба
 121 — Харке
 122 — Хаулин
 123 — Ла-Альмольда
 124 — Ла-Альмунья-де-Донья-Година
 125 — Ла-Хойоса
 126 — Ла-Муэла
 127 — Ла-Пуэбла-де-Альфинден
 128 — Ла-Вилуэния
 129 — Ла-Сайда
 130 — Лагата
 131 — Ланга-дель-Кастильо
 132 — Лас-Куэрлас
 133 — Лас-Педросас
 134 — Лайяна
 135 — Лесера
 136 — Лечон
 137 — Лесиньена
 138 — Летукс
 139 — Литаго
 140 — Литуэниго
 141 — Лобера-де-Онселья
 142 — Лонгарес
 143 — Лонгас
 144 — Лос-Файос
 145 — Лос-Пинтанос
 146 — Лусена-де-Халон
 147 — Лусени
 148 — Луэсиа
 149 — Луэсма
 150 — Лумпиаке
 151 — Луна
 152 — Маэлья
 153 — Магальон
 154 — Майнар
 155 — Маланкилья
 156 — Малехан
 157 — Мальен
 158 — Малон
 159 — Малуэнда
 160 — Манчонес
 161 — Мара
 162 — Мария-де-Уэрва
 163 — Марракос
 164 — Медиана-де-Арагон
 165 — Мекиненса
 166 — Месонес-де-Исуэла
 167 — Месалоча
 168 — Мианос
 169 — Мьедес-де-Арагон
 170 — Монегрильо
 171 — Монева
 172 — Монреаль-де-Ариса
 173 — Монтерде
 174 — Монтон
 175 — Мората-де-Халон
 176 — Мората-де-Хилока
 177 — Морес
 178 — Морос
 179 — Моюэла
 180 — Мосота
 181 — Муэль
 182 — Мунебрега
 183 — Муреро
 184 — Мурильо-де-Гальего
 185 — Навардун
 186 — Нигуэлья
 187 — Номбревилья
 188 — Нонаспе
 189 — Новальяс
 190 — Новильяс
 191 — Нуэвалос
 192 — Нуэс-де-Эбро
 193 — Ольвес
 194 — Оркахо
 195 — Орера
 196 — Орес
 197 — Осеха
 198 — Осера-де-Эбро
 199 — Паниса
 200 — Паракуэльос-де-Хилока
 201 — Паракуэльос-де-ла-Рибера
 202 — Пастрис
 203 — Педрола
 204 — Пердигера
 205 — Пьедратахада
 206 — Пина-де-Эбро
 207 — Пинсеке
 208 — Пласенсиа-де-Халон
 209 — Плейтас
 210 — Пленас
 211 — Помер
 212 — Посуэль-де-Ариса
 213 — Посуэло-де-Арагон
 214 — Прадилья-де-Эбро
 215 — Пуэбла-де-Альбортон
 216 — Пуэнделуна
 217 — Пурухоса
 218 — Кинто
 219 — Ремолинос
 220 — Ретаскон
 221 — Рикла
 222 — Романос
 223 — Руэда-де-Халон
 224 — Руэска
 225 — Сабиньян
 226 — Садаба
 227 — Салильяс-де-Халон
 228 — Сальватьерра-де-Эска
 229 — Сампер-дель-Сальс
 230 — Сан-Мартин-де-ла-Вирхен-де-Монкайо
 231 — Сан-Матео-де-Гальего
 232 — Санта-Крус-де-Грио
 233 — Санта-Крус-де-Монкайо
 234 — Санта-Эулалиа-де-Гальего
 235 — Сантед
 236 — Састаго
 237 — Седилес
 238 — Сестрика
 239 — Сьерра-де-Луна
 240 — Сигуэс
 241 — Сисамон
 242 — Собрадьель
 243 — Сос-дель-Рей-Католико
 244 — Табуэнка
 245 — Таламантес
 246 — Тарасона
 247 — Таусте
 248 — Террер
 249 — Тьерга
 250 — Тобед
 251 — Торральба-де-лос-Фрайлес
 252 — Торральба-де-Рибота
 253 — Торральбилья
 254 — Торреермоса
 255 — Торрелапаха
 256 — Торрельяс
 257 — Торрес-де-Беррельен
 258 — Торрихо-де-ла-Каньяда
 259 — Тосос
 260 — Трасмос
 261 — Трасобарес
 262 — Ункастильо
 263 — Ундуэс-де-Лерда
 264 — Урреа-де-Халон
 265 — Уррьес
 266 — Усед
 267 — Утебо
 268 — Валь-де-Сан-Мартин
 269 — Вальдеорна
 270 — Вальмадрид
 271 — Вальпальмас
 272 — Вальторрес
 273 — Велилья-де-Эбро
 274 — Велилья-де-Хилока
 275 — Вера-де-Монкайо
 276 — Вьерлас
 277 — Вильядос
 278 — Вильяфеличе
 279 — Вильяфранка-де-Эбро
 280 — Вильяльба-де-Перехиль
 281 — Вильяленгва
 282 — Вильямайор-де-Гальего
 283 — Вильянуэва-де-Гальего
 284 — Вильянуэва-де-Уэрва
 285 — Вильянуэва-де-Хилока
 286 — Вильяр-де-лос-Наваррос
 287 — Вильярреаль-де-Уэрва
 288 — Вильярройя-де-ла-Сьерра
 289 — Вильярройя-дель-Кампо
 290 — Вистабелья-де-Уэрва
 291 — Сарагоса
 292 — Суэра

Примечания

Ссылки 

 
 

Сарагоса
Сарагоса